Борач се може односити на:

насељено место:
 Борач (Брно), насеље у округу Брно, Чешка
 Борач (Кнић), насеље у општини Кнић, Србија
 Борач (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Борач (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ

утврђење:
 Борач на Кршу, тврђава у околини Кнића, Србија
 Борач на Неретви, тврђава у околини Коњица, БиХ
 Борач на Прачи, тврђава у околини Рогатице, Република Српска, БиХ
 Борач у Дреници, тврђава у околини Приштине, Република Србија

остало:
 Борачки крш, рељефни феномен
 Борач () украсна, лековита и јестива једногодишња биљка